Корније може да се односи на:

 Корније (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Корније (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Корније ле Кав, насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара